1985 Голяма награда на ЮАР е 21-вото за Голямата награда на Южна Африка и втори кръг от сезон 1985 във Формула 1, провежда се на 19 октомври 1985 година на пистата Киалами, ЮАР.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на ЮАР